Звонимир Цимерманчич (; 26 августа 1917, Загреб — 14 мая 1979, там же) — хорватский и югославский футболист, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1948 года. Один из семи футболистов сборной Югославии, которые провели хотя бы по одной встрече до и после Второй мировой войны.

Биография

Клубная карьера 
Начал заниматься футболом в юниорском составе загребской команды «Конкордия», затем выступал за вараждинскую «Славию». В сезоне 1938/1939 появился в составе загребского «Граджянски», с которым выиграл последний чемпионат Королевства Югославия, продолжал за него выступать и в годы существования НГХ. После войны в 1945 году он играл в чемпионате 1945 года за сборную НР Хорватии, а с 1946 по 1954 годы выступал в составе загребского «Динамо» (с перерывом в сезоне 1949/1950, когда играл за клуб «Локомотива»). За динамовцев провёл 248 официальных игр (в 92 играх чемпионата страны забил 37 голов), выиграл дважды чемпионат страны в 1948 и 1954 годах и Кубок Югославии 1951 года.

В сборной 
Звонко провёл 24 игры за сборную Загреба с 1937 по 1952 годы, в 1938 году сыграл матч в составе второй сборной Югославии. В основной сборной до и после войны он итого сыграл 9 матчей и забил три гола. Дебютировал 22 сентября 1940 в матче против сборной Румынии в Бухаресте в рамках Дунайского кубка (1:2), последнюю игру сыграл 13 августа 1948 против сборной Швеции в Лондоне в финале Олимпийских игр (1:3) и завоевал серебряную медаль.

Стиль игры 
Цимерманчич успешно мог играть как в обороне, так и в нападении. В клубе предпочтение он отдавал игре в обороне на обоих флангах, в сборной он играл в нападении на правом фланге. Ближе к концу карьеры он снова стал играть в обороне на флангах.

Статистика выступлений

После карьеры игрока 
Загребское «Динамо» организовало для Цимерманчича прощальную встречу, а к 25-летию клуба он получил специальный золотой значок. После карьеры игрока он работал зубным врачом в больнице имени Нады Димич.

14 мая 1979 Звонко Цимерманчич трагически погиб в автокатастрофе.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Югославии
Игроки сборной Югославии по футболу
Игроки ФК «Конкордия» Загреб
Игроки ФК «Вараждин»
Игроки ФК «Граджянски»
Игроки ФК «Динамо» Загреб
Игроки ФК «Локомотива»
Футболисты на летних Олимпийских играх 1948 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1948 года
Погибшие в автомобильных катастрофах